Боулинг:

 Боулинг — спортивная игра в шары, которая произошла от игры в кегли.
 Боулинг, Джеймс Чэндлер (1928—1997) — помощник председателя правления подразделения «Philip Morris» Inc.